Zions Hill, znane również jako Hell's Gate – miasto na wyspie Saba (gmina zamorska Holandii). 

Miejscowość w roku 2001 liczyła 283 mieszkańców, a w 2010 - 318 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta na Sabie